Сезон МЛБ 2011 начался в четверг, 31 марта и завершился 28 сентября. Последний раз, когда сезон начинался в четверг, было в 1976 году, а заканчивался в среду — в 1990. 82-й Матч всех звезд 2011 играли 12 Июля на Чейз-филде в городе Финикс, штата Аризоны. Национальная лига выиграла со счетом 5-1. Мировая серия 2011 началась 19 октября и закончилась 28 октября, Сент-Луис Кардиналс в семи играх (4-3) обыграл Техас Рейнджерс.

Регулярный сезон

Плей-офф

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч: Н.-Й. Янкиз - Окленд 22-9 (25 августа)
 Крупнейшая победа: Детройт - Чикаго ВС 18-2 (4 сентября)

Примечания 

 
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2011 году